Коталипара:
 Коталипара — город и муниципалитет в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Коталипара — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Гопалгандж.